Arroyomolinos är en ort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Madrid och regionen Madrid, i den centrala delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Madrid. Arroyomolinos ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Arroyomolinos är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Arroyomolinos. Runt Arroyomolinos är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Móstoles,  km nordost om Arroyomolinos. Trakten runt Arroyomolinos består till största delen av jordbruksmark. 

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Madrid